Суперліга Данії сезону 2004–2005 — 15-ий сезон Суперліги Данії з футболу. Чемпіоном вдесяте став Брондбю.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Мідтьюлланн взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як фіналіст Кубка Данії 2004—2005.
2. Клуб Есб'єрг взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 через Рейтинг Fair Play УЄФА.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Данії на soccerway 
 Суперліга Данії на rsssf  

2004-2005
Данія
Данія
2004 у Данії
2005 у Данії